Harold Baker peut faire référence à:

  (1884-1954), joueur de cricket anglais 
  (1929-), juge fédéral des tribunaux de district des États-Unis dans l'Illinois 
  (1860-1942), photographe britannique 
 Harold Baker (1877-1960), homme politique britannique, secrétaire financier du War Office 1912-1915 
  (1881-1971), auteur américain et missionnaire pentecôtiste 
 George Harold Baker (1877-1916), avocat, personnalité politique et soldat du Québec, Canada 
  (1933-2005), financier, journaliste et éditeur américano-britannique et expert autoproclamé en généalogie 
 Harold Shorty Baker (1914-1966), musicien de jazz américain

Voir aussi